Муборакшо Мабатхонович Муборакшоев (род. 11 ноября 1989; Таджикистанская ССР, Таджикистан, Горно-Бадахшанская автономная область, село Танг) — таджикский боец смешанных единоборств, выступающий в полусредней весовой категории.

Биография 
Муборакшо родился 11 ноября 1989 года в Горно- Бадахшанской автономной области села Танг, Республики Таджикистан.

В 2007 году окончил школу  «№25» ГБАО Шугнанского района, села Танг.

После окончания школы поступил в Институт Предпринимательства и Сервиса в городе Душанбе и благополучно окончил его в 2011 году.

Спортивная карьера 
2009 году Муборакшо начал тренироваться  под руководством Залона Наджмиддинова (Мастера Спорта СССР по Боксу)

На данный момент представляет бойцовский клуб Evoltion Team Bayonov.

Спортивные достижения 

 Чемпион Республики Таджикистан по ММА

 Чемпион Республики Таджикистан по Рукопашному Бою

Статистика в ММА

Источники



Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Таджикистана
Боксёры Таджикистана
Родившиеся в Таджикистане